Бересте́цкий — топонимическая фамилия, имеет женскую форму Берестецкая:
 
 Берестецкий, Олег Александрович (1943—1986) — советский учёный в области почвенной микробиологии, член-корреспондент ВАСХНИЛ.